Populous pode ser:

 Populous, jogo eletrônico desenvolvido pela Bullfrog Productions;
 Populous, um escritório de arquitetura, antes conhecido como HOK.

Desambiguação